Вальдеальгорфа ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 47.06 км². Население — 685 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Теруэля